Чемпионат Дании по шахматам 1956 года проходил в Копенгагене. В третий раз чемпионом страны стал Бент Ларсен.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1956

Чемпионаты Дании по шахматам
1956 год в шахматах
Спорт в Дании в 1956 году
Спортивные соревнования в Копенгагене